Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier V, se dispute à São Paulo du  au .

Veronika Martinek remporte le simple dames. En finale, elle bat Donna Faber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bettina Fulco et Eva Švíglerová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1990
Bresil
Sport au Brésil en 1990
Compétition de tennis à São Paulo
Tennis en novembre 1990
Sport en décembre 1990